

Караєво — село, Красноармійський район, Чувашія
 Караєво — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан

Див. також 
 Сіньял-Караєво